Alex Cross ist:

 Alex Cross, ein fiktionaler Charakter einer Buchreihe von James Patterson
 Alex Cross (Film), der Titel einer US-amerikanischen Literaturverfilmung aus dem Jahr 2012
 Alex Cross, Hauptfigur im Film … denn zum Küssen sind sie da
 Alex Cross, Hauptfigur im Film Im Netz der Spinne